Соин — русская фамилия.

 Соин, Дмитрий Юрьевич — приднестровский государственный и политический деятель, идеолог НДП «ПРОРЫВ!», кандидат социологических наук.
 Соин, Сергей Викторович — российский хоккеист.